Micromischodus est un genre de poissons téléostéens de la famille des Hemiodontidae et de l'ordre des Characiformes. Le genre Micromischodus est mono-typique, c'est-à-dire qu'il n'est composé que d'une seule espèce, Micromischodus sugillatus.

Liste d'espèces 
Selon :

 Micromischodus sugillatus Roberts, 1971

Notes et références

Références taxinomiques 

 
 
 
 
 
 
 

Hemiodontidae
Characiformes
Characiformes (nom scientifique)
Poisson d'aquarium